Borup (Minnesota), plaats in de VS
 Borup (Køge), plaats in Denemarken

Deense parochies
Borup (parochie, Køge)
Borup (parochie, Randers)